Sainsbury’s Anniversary Games 2013 – mityng lekkoatletyczny rozegrany 26 i 27 lipca w Londynie. Zawody były kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Anglii
London Grand Prix